Wolfe puede hacer referencia a:

Personas 
 Bernard Wolfe (1915-1985), escritor y novelista estadounidense de ciencia ficción.
 Gene Wolfe (1931-2019), escritor estadounidense de ciencia ficción y fantasía. 
 James Wolfe (1727-1759), oficial del ejército Británico, considerado como un héroe en Canadá debido a su victoria contra los franceses en la batalla de Quebec.
 Louise Dahl-Wolfe (1895-1989), fotógrafa estadounidense.
 Madison Wolfe (2002-),  actriz estadounidense de cine y televisión, que hizo su debut en el cine con la película dramática On the Road (2012).
 Michael Lee Wolfe (1962-), músico, productor, compositor, y promotor estadounidense, con más de un cuarto de siglo de residencia en Asturias (España).
 Roger Wolfe (1962-), poeta, narrador y ensayista inglés, residente en España desde su infancia.
 Thomas Wolfe (1900-1938), novelista estadounidense del siglo XX.
 Tom Wolfe (1930-2018), periodista y escritor estadounidense, padre del llamado "Nuevo periodismo".

Personajes de ficción 
 Nero Wolfe, personaje ficticio creado en 1934 por el escritor de libros de suspense Rex Stout.
 Ryan Wolfe, personaje ficticio que encarna a un detective, en la serie de televisión CSI: Miami.

Miscelánea 
 Thomas Clayton Wolfe (cartas), cartas de este escritor reunidas por Maxvell E. Perkins a partir de 1945.